Amazon Prime, een betaalde dienst van Amazon
BBC Prime, een Britse televisiezender, nu BBC Entertainment genaamd
Prime (digitale zender), een filmpakket van Telenet
Prime (film), een film
Prime (gebed) of priem, onderdeel van het Romeinse breviergebed
Prime (muziek), een toonafstand
Prime (ruimtevaart), een type aannemer binnen het ESA-verdelingssysteem
PRIME (studentenvereniging), een studentenvereniging aan de Universiteit Gent
Prime (symbool)

Zie ook
Priem (doorverwijspagina)